Solferino es una ciudad del estado norteño de Chihuahua, en México.

Altitud: 1.509 metros sobre el nivel del mar

Enlaces externos 
Gobierno de Chihuahua

Localidades del estado de Chihuahua